Arrasa-Quarteirão (DC Comics), vilão da DC Comics
 Arrasa-Quarteirão (Marvel Comics), vilão da Marvel Comics
 Filme arrasa-quarteirão, do inglês blockbuster

Desambiguação